Performanz (zugehöriges Eigenschaftswort: performant) steht für:

 Performanz (Linguistik), sprachwissenschaftlich für das Sprechen
 individuelle Sprachverwendung, siehe Kompetenz (Linguistik)#Kompetenz und Performanz
 Rechenleistung, die Leistung bzw. Leistungsfähigkeit eines Datenverarbeitungs- bzw. informationstechnischen Systems
 Performanz (Psychologie), beschreibt das in einer konkreten Situation gezeigte Verhalten oder die manifest erbrachte Leistung

Siehe auch:

 Performance